Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Ei Iida e Maya Kidowaki che hanno battuto in finale Li Fang e Kyōko Nagatsuka 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Nicole Bradtke /  Andrea Strnadová (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (quarti di finale)

 Karina Habšudová /  Rika Hiraki (primo turno)
 Michelle Jaggard-Lai /  Wiltrud Probst (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1993